El término Ovalau puede referirse a dos islas:

 Ovalau (Vava'u), una isla de Tonga;
 Ovalau (Fiyi), una isla de Fiyi.